Woodlawn es el nombre de varios lugares:

En Canadá
 Woodlawn (Canadá)

En Irlanda
 Woodlawn (Irlanda)

En los Estados Unidos de América
 Woodlawn (condado de Cleveland, Arkansas)
 Woodlawn (condado de Lonoke, Arkansas)
 Woodlawn (Illinois)
 Woodlawn (Kentucky)
 Woodlawn (condado de Baltimore, Maryland)
 Woodlawn (condado de Prince George, Maryland)
 Woodlawn (Mississippi)
 Woodlawn (Nueva York)
 Woodlawn (Carolina del Norte)
 Woodlawn (Ohio)
 Woodlawn (Tennessee)
 Woodlawn (Texas)
 Woodlawn (Virginia)